A Liga dos Campeões da Europa de  Feminino (ou Liga dos Campeões da EHF Feminino) é a principal competição de clubes de handebol da Europa, sua primeira edição foi em 1961.


Campeãs

Liga dos Campeões (final-four)

Títulos por equipas

Artilheiras de todos os tempos

Ligações externas 
 

Competições de clubes de handebol da Europa
Competições de handebol feminino